Candor peut faire référence à :

 En France :
 Candor, ville de l'Oise,
 aux États-Unis :
 Candor, ville de Caroline du Nord,
 Candor, village situé dans l'État de New York,
 Candor, ville située dans l'État de New York.